Tutuba peut désigner :
 Tutuba, une île du Vanuatu ;
 le tutuba, une langue du Vanuatu.